Пётр Иванович Тугов (23.08.1920 — 07.02.1990) — командир минометного расчета батареи 120-мм минометов 88-го гвардейского стрелкового полка (33-я гвардейская стрелковая Севастопольская ордена Суворова дивизия, 2-я гвардейская армия,1-й Прибалтийский фронт), старший сержант, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 23 августа 1920 года селе Кузьминовка Оренбургского уезда Оренбургской губернии, ныне Октябрьского района Оренбургской области, в семье крестьянина. Русский. После школы продолжил учебу в Оренбургском педагогическом институте.

В сентябре 1939 года был призван в Красную Армию Дзержинским райвоенкоматом города Чкалов (ныне Оренбург). Службу проходил в артиллерийских частях на Дальнем Востоке. 

На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года. Воевал на Воронежском, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В боях был четырежды ранен. В 1944 году вступил в ВКП(б)/КПСС.

К лету 1943 года воевал в составе артиллерийской батареи 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии, в ее составе прошел до конца войны. Был заряжающим, наводчиком командиром 76-мм орудия, командиром расчета 120-мм миномета.

В августе части дивизии участвовали в прорыве обороны противника на Миус-фронте, в этих боях гвардии красноармеец Тугов заслужил первую боевую  награду. В бою севернее хутора Криничка (ныне поселок Кринички Амвросиевского района Донецкой области) в составе расчета 76-мм орудия, действуя как замковый, уничтожил три огневые точки противника и подбил танк. Одновременно выполняя обязанности связного, своевременно доставлял боевые донесения на КП . Награжден медалью «За отвагу».

31 августа при отражении контратаки противника, действуя как наводчик, подбил средний танк, бронетранспортер и автомашину с пехотой, накрыл точным огнем группу гитлеровцев. Награжден орденом Красной Звезды. 

В дальнейшем в составе дивизии участвовал в освобождении Южной Украины, форсировал Сиваш, освобождал Крыма и городов Симферополь и  Севастополь]. В этих боях гвардии старший сержант Тугов командовал расчетом 76-мм орудия.

5 мая 1944 года в бою за высоту на подступах к городу Севастополь (Крым, РСФСР) со своим расчетом уничтожил до 15 вражеских солдат и офицеров, подавил 3 огневые точки противника. 

Приказом по частям 33-й гвардейской стрелковой дивизии от 25 мая 1944 года (№ 36/н) гвардии старший сержант Тугов Пётр Иванович награжден орденом Славы 3-й степени.

После окончания боев за Крым дивизия был выведен в резерв затем в составе 2-й гвардейской армии переброшена 1-го Прибалтийского фронта. Здесь с начала июля 1944 года вела боя за освобождение Прибалтики, двигались в сторону Восточной Пруссии. Участвовал в Вильнюсской, Шяуляйская и Мемельской наступательных операциях. В этих боях командовал расчетом 120-мм миномета.

16 – 19 августа 1944 года в боях в районе населенного пункта Кельме (Литва) расчет гвардии старшего сержанта Тугова при отражении контратак противника вел огонь с открытых позиций. Минометчики уничтожили 2 бронетранспортера, 2 автомашины с боеприпасами, повредили средний танк, истребили до 20 солдат и офицеров противника. 

Приказом по войскам 2-й гвардейской армии от 30 сентября 1944 года (№ 87/н) гвардии старший сержант Тугов Пётр Иванович награжден орденом Славы 2-й степени.

10 октября 1944 года при отражении контратаки противника в районе населенного пункта Новое Место (Литва) огнем из миномета подавил минометную батарею врага, уничтожил 2 пулеметные точки. Был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

Пока наградные документы шли по инстанциям, бои продолжались. И в них минометчик Тугов заслужил еще два боевых ордена.

18 ноября в районе деревни Рише (Латвия) расчет под его командованием рассеял до роты пехоты, подбил танк, бронетранспортер, автомашину, уничтожил 3 пулеметные точки. 26 ноября при отражении 2 контратак противника расчет артиллерийскую батарею врага и наблюдательный пункт противника. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

С 23 февраля по 2 марта 1945 года в боях на Земландсокм полуострове при отражении контратак противника минометный расчет гвардии старшего сержанта Тугова истребил до двух взводов пехоты, разбил 11 пулеметных точек, записал на свой счет бронетранспортер, три автомашин и орудие. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество  гвардии старший сержант Тугов Пётр Иванович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В ноябре 1945 года старшина Тугов был демобилизован. 

В 1960 году окончил Казахский педагогический институт имени Абая. Преподавал в Алма-Атинском заочном институте народного хозяйства (Казахстан), был доцентом кафедры истории КПСС. 
Жил в городе Алма-Ата.
Скончался 7 февраля 1990 года. Похоронен на кладбище (на проспекте Рыскулова) города Алма-Ата .

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени(31.03.1945);
 Орден Отечественной войны I степени(11.03.1985);
 Орден Отечественной войны II степени(27.12.1944);
 Орден Красной Звезды(11.10.1943);
 Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени(24.03.1945);
 орден Славы II степени (30.09.1944);
 орден Славы III степени (25.05.1944);
 медали, в том числе:
 «За отвагу» (15.08.1943)
 «За оборону Сталинграда» (30.11.1944)

 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 На родине, в районном центре селе  Октябрьское на Аллее славы установлен бюст
 Имя высечено на гранитной плите на аллее «Память в граните», открытой в честь бузулучан – двадцати двух Героев Советского Союза и пяти полных кавалеров ордена Славы, к празднованию 65-летия Великой Победы 7 мая 2010 г.
 Установлена стела на «Аллее Славы» в с. Октябрьское.

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы/Т
 33-я гвардейская стрелковая Севастопольская ордена Суворова дивизия

Примечания

Литература 
 
 
 Кургузов И. П. Кавалеры ордена Славы. Ташкент, 1966. С. 104—106; 
 Оренбургская биографическая энциклопедия. Оренбургское книжное издательство / Русская книга. 2000 г.
 , Петр Иванович. Продовольственный вопрос в Казахстане в период Октябрьской революции и гражданской войны (1917-1920 гг.)
 Оренбург, 2010 «Герои Оренбуржья», Г. А. Мохунов, Оренбург, 2016

Ссылки 
 
 

 Тугов, Пётр Иванович
 память народа  Тугов, Пётр Иванович
 Тугов, Пётр Иванович
 
Тугов, Пётр Иванович
 1418 Дорога памяти

Полные кавалеры ордена Славы
Персональные пенсионеры союзного значения
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
 Преподаватели Университета Нархоз‎